Гражданин X (Гражданин Икс), может означать:

 «Гражданин Икс» — фильм о серийном убийце Андрее Чикатило.
 Гражданин Икс — одно из прозвищ серийного убийцы Андрея Чикатило
 «Гражданин X» — документальный фильм 2019 года о Михаиле Ходорковском.